Die Liste der Mitglieder des 5. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 5. Wahlperiode (1963–1967) dem Niedersächsischen Landtag angehörten. Zu den Landesregierungen dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Diederichs II und Kabinett Diederichs III.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsisches Landtags
 Richard Lehners (SPD)
 Vizepräsidenten
 Werner Hofmeister (CDU)
 Winfrid Hedergott (FDP)

Fraktionen 
Nach der Landtagswahl am 19. Mai 1963 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete 

 Partei: Partei, für die der/die Abgeordnete kandidierte

 LWV: Landeswahlvorschlag

Literatur 
 Barbara Simon: Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994. Biographisches Handbuch. Hrsg. vom Präsidenten des Niedersächsischen Landtages. Niedersächsischer Landtag, Hannover 1996.

Einzelnachweise 

Mitglieder, 05. Wahlperiode
 06